Los términos dominio y otros relacionados (dominación, dominante, dominar) pueden referirse a:

Biología 
 Dominio, una categoría taxonómica.
Clasificación de los organismos en categorías altas (reinos, dominios, imperios) Sistema de tres dominios es una clasificación biológica propuesta en 1977 por Carl Woese y colaboradores, que clasifica el árbol de la vida en tres grupos primarios: Bacteria, Archaea y Eucarya.

 Bioquímica 
 Nivel de dominio de las proteínas, una ordenación de fragmentos de estructura secundaria en una estructura terciaria de proteína y se considera que esta conformación está determinada por la secuencia de aminoácidos.
 Dominio proteico la zona de la proteína donde se halla mayor densidad, es decir, donde hay más plegamientos.
 Dominio Kringle Dominio de unión al ADN Dominio B3 Dominio C1 Dominio LIM Dominio PAS Dominio PDZ Dominio PX Dominio SH2 Dominio SH3 Dominio de unión al ligando es un segmento específico de la estructura de un receptor celular dedicado a la interacción reversible con su ligando.

 Derecho y política 
 El dominio o propiedad, un derecho real en una cosa corporal, para usar, gozar y disponer de ella.
 Derecho administrativo
 Bienes de dominio privado (España) o bienes patrimoniales, en el derecho español, son todos aquellos bienes de titularidad estatal que no estén comprendidos dentro de la categoría de bienes demaniales.
 Dominio Público Marítimo Terrestre, en España, es el conjunto de bienes de dominio público formado por el mar territorial, las aguas interiores, los recursos naturales de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental, así como las playas y costas hasta el alcance de los mayores temporales conocidos.
 Dominio público (derecho administrativo).
 Dominio aéreo.
 Dominio fluvial.
 Dominio protestante.
 Dominio público radioeléctrico (España).
 Derecho de dominio.
 Dominio absoluto o dominio pleno.
 Dominio directo, por oposición a dominio útil.
 Dominio eminente.
 Dominio pleno o dominio absoluto.
 Dominio privado.
 Dominio público.
 Dominio útil.
 Extinción de dominio en Colombia Territorio sujeto a un Estado.
 Dominio colonial o imperialismo.
 Dominio británico, tipo de territorio en ultramar del Imperio Británico.
 Dominio británico en Birmania.
 Dominio de Pakistán fue un dominio británico.
 Dominio de Terranova fue un dominio del imperio británico.
 Menorca bajo dominio británico es el periodo de casi todo el  de la historia de Menorca durante el que esta isla del archipiélago de las Baleares (España) estuvo bajo la soberanía de Gran Bretaña.
 Japón:
 Dominio de Fukuoka fue un dominio japonés.
 Dominio de Hikone fue un dominio feudal japonés.
 Dominio de Kumamoto fue un han o un dominio feudal de Japón.
 Dominio de Kurume fue un dominio japonés.
 Dominio de Kuwana fue un dominio japonés.
 Dominio de Satsuma fue un dominio feudal (Han) de Japón.
 Dominio de Ōtaki fue un dominio japonés.
 Fin del dominio romano en Britania, fin de la dominación romana en Gran Bretaña es el período durante el cual el Imperio Romano terminó su ocupación de la provincia romana de Britania, marcando así la transición de la Britania romana al periodo post-romano.
 Francia:
 Dominios franceses de Santa Elena.
 Dominio público marítimo de Numea, Numea es la capital del territorio francés de ultramar Nueva Caledonia y de Provincia Sur.
 Anexo:Dominios de los reyes de Navarra Albret-Foix, los Albret-Foix fueron reyes de Navarra durante los siglos XV y XVI, cuando el Reino de Navarra fue invadido. Sus dominios se extendían por amplias zonas de lo que es Francia en la actualidad.
 Italia:
 Islas Jónicas bajo dominio veneciano, las islas Jónicas fueron una posesión marítima y de ultramar de la República de Venecia desde mediados del  hasta el .
 Italia bajo dominio extranjero es el período de la historia italiana caracterizado por la hegemonía de los Habsburgo españoles (1559-1713) y después por los Habsburgo de Austria (1713-1796).
 Los aztecas bajo el dominio español, período comprendido del año 1519 hasta 1700, desde la llegada de Hernán Cortés hasta la consolidación de las reformas borbónicas.
 Dominios de Suecia, conjunto de territorios bajo el control de Suecia entre 1650 y 1815.

 Física y electrónica 
 Reflectometría de dominio de tiempo es una técnica de medición que se utiliza para determinar las características de las líneas eléctricas mediante la observación de las ondas reflejadas.

 Geobotánica 
 Dominio fitogeográfico amazónico Dominio fitogeográfico andino-patagónico Dominio fitogeográfico antártico Dominio fitogeográfico bosques secos estacionales neotropicales Dominio fitogeográfico chaqueño Dominio fitogeográfico subantártico Lingüística 
 Dominio lingüístico, área geográfica donde se habla un idioma.

 Matemática 
 Dominio, en álgebra, es un anillo conmutativo y unitario en el que .
 Dominio de integridad o dominio íntegro: anillo (no necesariamente conmutativo ni unitario) que carece de divisores de cero.
 Dominio de Dedekind: es un dominio A en el que todo ideal es proyectivo como A-módulo.
 Dominio de factorización única (DFU): dominio de integridad en el cual todo elemento se descompone de forma única (salvo producto por unidades) como producto de elementos irreducibles.
 Dominio de ideales principales (DIP): dominio de integridad en el que todo ideal es principal (está generado por un único elemento).
 Dominio euclídeo: es un dominio de integridad dotado de una norma euclídea.

 Dominio de definición: conjunto de valores para los que una determinada función matemática está definida.
 En el análisis de funciones matemáticas, según si se analizan respecto de la frecuencia o del tiempo, se habla del dominio de la frecuencia o del dominio del tiempo, respectivamente.
 Dominio de Lipschitz o dominio con frontera de Lipschitz, en geometría, es un dominio en el espacio euclídeo.

 Psicología 
 Poder.

 Semántica y lógica 
 Dominio de discurso o universo de discurso, es el conjunto de cosas acerca de las cuales se habla en un determinado contexto.

 Tecnologías de la información y comunicaciones 
 Análisis orientado en función del dominio, un método de análisis de dominio que introdujo el modelado de operaciones a la ingeniería de dominio.
 Dominios de Google, lista de 165 países y 21 dependencias que disponen de dominios que son propiedad de Google.
 Controlador de dominio es el centro neurálgico de un dominio Windows.
 Diseño guiado por el dominio o domain-driven design (DDD), es un enfoque para el desarrollo de software con necesidades complejas mediante una profunda conexión entre la implementación y los conceptos del modelo y núcleo del negocio.
 Dominio (redes informáticas), conjunto de ordenadores interconectados a otros principales.
 Dominio de colisión es un segmento físico de una red de computadores donde es posible que las tramas puedan "colisionar" (interferir) con otros.
 Dominio de difusión es el área lógica en una red de computadoras en la que cualquier computadora conectado a la red puede transmitir directamente a cualquier otra computadora en el dominio sin precisar ningún dispositivo de encaminamiento.
 Dominio de Internet, red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet. El dominio es el que se usa para identificar un sitio web y cada uno es único y no necesita de otro para ser identificado.
 Dominio de nivel superior.
 Dominio de nivel superior genérico.
 Dominio de nivel superior geográfico.
 Dominio de nivel superior patrocinado.
 Sistema de Nombres de Dominio (en inglés: Domain Name System, DNS), sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios, o cualquier recurso conectado a Internet o a una red privada.
 Extensiones de Seguridad para el Sistema de Nombres de Dominio (en inglés: Domain Name System Security Extensions, DNSSEC), conjunto de especificaciones de la Internet Engineering Task Force (IETF) para asegurar cierto tipo de información proporcionada por el sistema de nombre de dominio (DNS) que se usa en el protocolo de Internet.
 DomainKeys, sistema de autenticación de correo electrónico destinado a verificar el dominio DNS de un emisor de correo electrónico y la integridad del mensaje.
 DomainKeys Identified Mail (DKIM), mecanismo de autenticación de correo electrónico que permite a una organización responsabilizarse del envío de un mensaje, de manera que éste pueda ser validado por un destinatario.
 Domain dialing (marcación de dominio), concepto nuevo de Brasil1 para el proceso de llamadas telefónicas que permite a usuarios de teléfonos inteligentes llamar por la marcación de un nombre de dominio en lugar de números.
 Domain hack, denominación que reciben determinados nombres de dominio que combinan partes del TLD y el SLD para componer el nombre completo del dominio.
 Forma normal de dominio/clave (DKNF), es una forma normal usada en normalización de bases de datos que requiere que la base de datos contenga restricciones de dominios y de claves.
 Lenguaje específico del dominio, en inglés: domain-specific language (DSL), en desarrollo de software, es un lenguaje de programación o especificación dedicado a resolver un problema en particular, representar un problema específico y proveer una técnica para solucionar una situación particular.
 Mercado Secundario de Nombres de Dominio.
 Modelo de dominio, en la resolución de problemas e ingeniería de software, es un modelo conceptual de todos los temas relacionados con un problema específico.
 Nombre de dominio internacionalizado o Internationalized Domain Name (IDN), es un nombre de dominio de Internet que (potencialmente) contiene caracteres no ASCII.
 Notación de nombre de dominio inverso es una convención para nombrar los componentes, paquetes, y los tipos utilizados por un lenguaje de programación, sistema o un framework.
 Registrador de dominios es una empresa que vende dominios de Internet.
 Registro de dominios es el proceso por el cual una persona pasa a tener el control sobre un nombre de dominio a cambio de pagar una cierta cantidad de dinero a un registrador.

 Teología 
 Dominio, un concepto teológico.
 Dominionismo.

 Otros usos 
 Dominio (Star Trek), un poder político del Cuadrante Gama.
 Dominio Banda Hardrock, banda chilena de hard rock.
 Dominio de dragones (2005), es un libro de George R. R. Martin que pertenece a la saga "Canción de hielo y fuego".
 Dominio de Valdepusa,  es una denominación de origen cuya zona de producción está situada en el municipio de Malpica de Tajo en la provincia de Toledo (España).
 Dominio del fuego por los primeros humanos fue un punto de inflexión en la evolución cultural humana que permitió que los seres humanos proliferaran debido a la incorporación de la absorción de las proteínas y los hidratos de carbono mediante la cocción, la actividad humana en horas nocturnas, y la protección ante los depredadores.
 Dominio magnético.
 El dominio es el tercer álbum de estudio y debut mayor del cantante mexicano Mc Davo.Ele A el Dominio, rapero y cantante puertorriqueño.
 Guerra del Dominio Max Steel: El dominio de los elementos Películas en el dominio público Reflectómetro de dominio de tiempo Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Guatemala)'''.

Notas y referencias

Enlaces externos